Daniel Amartey (1994-), footballeur international ghanéen ;
 Prince Amartey (1944-2022), boxeur ghanéen, médaillé de bronze aux Jeux olympiques d'été de 1972.

Patronyme ghanéen